У́лица Тридцатиле́тия ВЛКСМ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, в честь 30-летия ВЛКСМ.

Беларусь 
Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Борисове.
Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Мостах.

Казахстан 
Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Житикаре.
Улица 30 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Бекет Батыра в Шымкенте.

Россия 
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Ардатове Нижегородской области.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Ачинске.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Варнавино Нижегородской области.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Златоусте.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Ишиме.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Калининске.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Канске.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Коркино.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Ликино-Дулёво.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Липецке.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Лисках.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Миассе.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Миллерово.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Михайлове Рязанской области.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Назарово.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Новом Торъяле.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Омске.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Райчихинске.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Станционно-Ояшинском.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Татарске.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Троицке Челябинской области.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Тюмени.
 Улица 30 лет ВЛКСМ — улица в Уяре.

Украина 
Улица 30 лет ВЛКСМ — прежнее название Центральной улицы в Андреевке Харьковской области.
Улица 30 лет ВЛКСМ — прежнее название улицы Николая Сироты в Вольнянске.
Улица 30 лет ВЛКСМ — прежнее название Болгарской улицы в Железном.
Улица 30 лет ВЛКСМ — прежнее название Деповской улицы в Знаменке.
Улица 30 лет ВЛКСМ — прежнее название Абрикосовой улицы в Смеле.